Mirče Acev
 Mirče Acev, makedonski komunist, parizan in narodni heroj
 Mirče Acev, Makedonija, naselje v Makedoniji